Одо из Меца (, ) — архитектор франкского королевства. Создатель Палатинской капеллы Карла Великого в Аахене.

Биография 

Сведения о жизни Одо из Меца крайне скудны. Известно, что он жил и творил в эпоху короля франков и первого императора Священной Римской империи Карла Великого. Вероятно, это самый первый из известных архитекторов, кто родился к северу от Альп. Однако ряд исследователей считает, что Одо был армянского происхождения.

Его приверженность многоугольным строениям с хорошо продуманными фасадами зданий, очевидно навеяна базиликой Сан-Витале в Равенне и позднеримской архитектурой византийского стиля. Построенная им в Ахене Палатинская капелла (также именуемая капеллой Карла Великого) сохранилась и многим считается предвестником романского стиля в архитектуре.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Архитекторы по алфавиту
Родившиеся в 742 году
Умершие в 814 году
Родившиеся в VIII веке